un personnage dans le roman La Vallée de la peur d'Arthur Conan Doyle. Il est le chef de l'organisation criminelle les Éclaireurs et de ce fait le maître de la vallée de Vermissa, dite « la vallée de la peur », et le pendant américain du Professeur Moriarty.
 Plusieurs auteurs de romans policiers ou relatifs à la corruption en politique ont utilisé le nom du chef du syndicat du crime de Vermissa inventé par Conan Doyle. Des personnes réelles portent aussi le nom McGinty. Parmi celles-ci, , chef de bande criminelle à Cleveland durant la prohibition peut avoir influencé les auteurs et scénaristes. 
 Agatha Christie utilise ce patronyme pour le personnage de la femme de ménage assassinée dans Mrs McGinty est morte.